Wasyl – wschodniosłowiański odpowiednik imienia Bazyli
 Wasyl I
 Wasyl II Ślepy
 Wasyl III – wielki książę moskiewski
 Wasyl Wirastiuk – ukraiński zawodnik strongman